20-й чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции с 1 по 9 февраля 1997 года. В соревнованиях приняло участие рекордное количество команд — 9. В третий раз подряд чемпионом мира стала сборная Швеции, завоевав свой шестой титул.

Результаты

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 6-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Примечание:  Юнас Клаессон (Швеция) не реализовал пенальти (26′, вратарь).

Лучшие игроки 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Микаэль Форсель (Швеция)
 Лучший защитник — Стефан Юнссон (Швеция)
 Лучший полузащитник — Ула Фредриксcон (Швеция)
 Лучший нападающий — Юнас Клаессон (Швеция)

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1997
 
 

1997
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Февраль 1997 года
Спорт в Швеции в 1997 году